Карпосиниды, или Садовые моли (лат. Carposinidae) — семейство чешуекрылых.

Описание 
Бабочки небольших и средних размеров с размахом крыльев 12—30 мм. В строении губных щупиков выражен половой диморфизм. У самца 2-й членик щупика короче, чем у самки. Усики самца с длинными щетинками на вентральной стороне. Хоботок слабо развитый. Крылья ланцетовидные, иногда с оттянутой вершиной. Передние крылья часто с пучками приподнятых чешуек.

Гусеницы развиваются в плодах, коре, побегах древесных растений, реже галлах, либо минируют листья. Некоторые виды вредят культурным растениям из розоцветных и барбарисовых.

Ареал и виды 
Семейство распространено всесветно, включает около 25 родов и 200 видов, с множеством видов в Новой Гвинеи, на островах Тихого океана и в Австралии. В Палеарктике семейство представлено 8 родами в составе 45 видов.

Виды 
 Actenoptila eucosma Diakonoff, 1954
 Actenoptila eustales Diakonoff, 1954
 Actenoptila heliotropia Diakonoff, 1954
 Alexotypa caradjai Diakonoff, 1989
 Alexotypa japonica (Walsingham, 1900) 
 Alexotypa vitiata (Meyrick, 1913)
 Anomoeosis barbara Diakonoff, 1954
 Anomoeosis carphopasta Diakonoff, 1954
 Anomoeosis conites Diakonoff, 1954
 Anomoeosis phanerostigma Diakonoff, 1954
 Archostola amblystoma Diakonoff, 1989
 Archostola niphauge Diakonoff, 1989
 Archostola ocytoma (Meyrick, 1938)
 Archostola tianmushana Hun, 2001
 Archostola tredecim Diakonoff, 1949
 Atoposea maxima (Meyrick, 1912) 
 Blipta technica Diakonoff, 1954
 Blipta xylinarcha (Meyrick, 1930) 
 Bondia attenuatana Meyrick, 1882
 Bondia caseata Meyrick, 1910
 Bondia crescentella Walsingham, 1882
 Bondia digramma Meyrick, 1910
 Bondia dissolutana Meyrick, 1882
 Bondia fidelis Meyrick, 1913
 Bondia fuscata Davis, 1969
 Bondia maleficana Meyrick, 1882
 Bondia nigella Newman, 1856
 Bondia shastana Davis, 1969
 Bondia spicata Davis, 1969
 Camacostoma mesosapra Diakonoff, 1954
 Campbellana attenuata Salmon and Bradley, 1956  
 Campylarchis acuta Diakonoff, 1967
 Carposina achroana Meyrick, 1883
 Carposina adreptella (Walker, 1864) 
 =Carposina charaxias Meyrick, 1891
 Carposina altivaga Meyrick, 1925
 Carposina aplegia Turner, 1916
 Carposina apousia Clarke, 1971
 Carposina asbolopis Meyrick, 1928
 Carposina askoldana Diakonoff, 1989
 Carposina atlanticella Rebel, 1894
 Carposina atronotata Walsingham, 1907
 Carposina autologa Meyrick, 1910
 Carposina benigna Meyrick, 1913
 Carposina berberidella Herrich-Schäffer, 1855
 Carposina bicincta Walsingham, 1907
 Carposina biloba Davis, 1969
 Carposina brachycentra Meyrick, 1914
 Carposina bullata Meyrick, 1913
 Carposina candace Meyrick, 1932
 Carposina canescens Philpott, 1930  
 Carposina capnarcha (Meyrick, 1938))
 Carposina carcinopa Meyrick, 1927
 Carposina cardinata (Meyrick, 1913) 
 Carposina ceramophanes Turner, 1947
 Carposina cervinella Walsingham, 1907
 Carposina chaetolopha Turner, 1926
 Carposina chersodes Meyrick, 1915
 Carposina conobathra Meyrick, 1928
 Carposina contactella (Walker, 1866)  
 =Carposina amalodes Meyrick, 1911  
 Carposina coreana Kim, 1955
 Carposina cornusvora (Yang, 1982)
 Carposina corticella Walsingham, 1907
 =Carposina latifasciata Walsingham, 1907
 =Carposina semitogata Walsingham, 1907
 Carposina cretata Davis, 1969
 Carposina crinifera Walsingham, 1907
 Carposina cryodana Meyrick, 1885  
 Carposina crypsichola Meyrick, 1910
 Carposina dascioptera Turner, 1947
 Carposina diampyx Diakonoff, 1989
 Carposina dispar Walsingham, 1907
 Carposina distincta Walsingham, 1907
 Carposina divaricata Walsingham, 1907
 Carposina dominicae Davis, 1969
 Carposina ekbatana Amsel, 1978
 Carposina engalactis Meyrick, 1932
 Carposina epomiana Meyrick, 1885  
 =Carposina philpotti philpotti (originally in Heterocrossa) Dugdale, 1971  
 =Carposina philpotti hudsoni Dugdale, 1988  
 Carposina eriphylla Meyrick, 1888  
 Carposina eulopha Turner, 1916
 Carposina euphanesBradley, 1956
 Carposina euryleuca Meyrick, 1912
 =Carposina comonana Kearfott, 1907
 Carposina euschema Bradley, 1965
 Carposina exochana Meyrick, 1888  
 Carposina exsanguis Meyrick, 1918
 Carposina fernaldana Busck, 1907
 Carposina ferruginea Walsingham, 1907
 Carposina gemmata Walsingham, 1907
 Carposina gigantella Rebel, 1917
 Carposina glauca Meyrick, 1913
 Carposina gonosemana Meyrick, 1882  
 Carposina gracillima Walsingham, 1907
 Carposina graminicolor Walsingham, 1907
 Carposina graminis Walsingham, 1907
 Carposina herbarum Walsingham, 1907
 Carposina hercotis Meyrick, 1913
 Carposina hyperlopha Turner, 1947
 Carposina ignobilis Philpott, 1930  
 Carposina impavida Meyrick, 1913
 Carposina inscripta Walsingham, 1907
 Carposina iophaea Meyrick, 1907  
 =Carposina thalamota Meyrick, 1909  
 Carposina irata Meyrick, 1914
 Carposina irrorata Walsingham, 1907
 Carposina lacerata Meyrick, 1913
 Carposina latebrosa Meyrick, 1910
 Carposina lembula (Meyrick, 1910) 
 =Carposina hylactica (Meyrick, 1938) 
 Carposina leptoneura Meyrick, 1920
 Carposina literata Philpott, 1930  
 Carposina loxolopha Turner, 1947
 =Carposina maculosa Philpott, 1927  
 Carposina mauii Walsingham, 1907
 Carposina mediella Walker, 1866 
 Carposina pterocosmana Meyrick, 1881
 Carposina megalosema Diakonoff, 1949
 Carposina mesophaea Bradley, 1965
 Carposina mesospila Meyrick, 1920
 Carposina mimodes Meyrick, 1910
 Carposina mnia Diakonoff, 1954
 Carposina morbida Meyrick, 1912  
 Carposina nereitis Meyrick, 1913
 Carposina nesolocha Meyrick, 1910
 Carposina neurophorella Meyrick, 1879
 Carposina nigromaculata Walsingham, 1907
 Carposina nigronotata Walsingham, 1907
 Carposina olbiodora Turner, 1947
 Carposina olivaceonitens Walsingham, 1907
 Carposina orphania Meyrick, 1910
 Carposina paracrinifera Clarke, 1971
 Carposina percicana Matsumura, 1899 
 Carposina perileuca Lower, 1908
 Carposina petraea Meyrick, 1910
 Carposina phycitana Walsingham, 1914
 Carposina pinarodes Meyrick, 1910
 Carposina piperatella Walsingham, 1907
 Carposina plumbeonitida Walsingham, 1907
 Carposina poliophara Bradley, 1965
 Carposina poliosticha Turner, 1947
 Carposina proconsularis Meyrick, 1921
 Carposina punctulata Walsingham, 1907
 Carposina pusilla Walsingham, 1907
 Carposina pygmaeella Walsingham, 1907
 Carposina roesleri Amsel, 1977
 Carposina rosella Kuznetsov, 1975
 =Carposina rubophaga (Meyrick, 1882)  
 Carposina sanctimonea Clarke, 1926  
 Carposina sarcanthes Meyrick, 1918  
 Carposina sasakii Matsumura, 1900
 =Carposina nicholsana Forbes, 1923
 =Carposina ottawana Kearfott, 1907
 =Carposina viduana Caradja, 1916
 =Carposina niponensis Walsingham, 1900 
 Carposina saurates Meyrick, 1913
 Carposina scierotoxa Meyrick, 1924
 Carposina scirrhosella Herrich-Schäffer, 1855
 =Carposina orientella Staniou & Nemes, 1968
 Carposina simulator Davis, 1969
 Carposina siturga Meyrick, 1912
 Carposina smaragdias Turner, 1916
 Carposina socors Meyrick, 1928
 Carposina solutella Walsingham, 1907
 Carposina stationaria Meyrick, 1928
 Carposina subolivacea Walsingham, 1907
 Carposina subselliata Meyrick, 1921
 Carposina subumbrata Walsingham, 1907
 Carposina sysciodes Turner, 1947
 Carposina tanaoptera Turner, 1947
 Carposina taractis Meyrick, 1910
 Carposina telesia Meyrick, 1910
 Carposina tetratoma Diakonoff, 1989
 Carposina thermurga Meyrick, 1929
 =Carposina ferruginea Meyrick, 1925
 Carposina tincta Walsingham, 1907
 Carposina togata Walsingham, 1907
 Carposina trigononotata Walsingham, 1907
 Carposina viridis Walsingham, 1907
 Carposina zymota Meyrick, 1910 
 Commatarcha acidodes Diakonoff, 1989
 Commatarcha characterias (Meyrick, 1932) 
 Commatarcha autocharacta (Meyrick, 1932)
 Commatarcha chrysanches (Meyrick, 1938) 
 Commatarcha citrogramma (Meyrick, 1938) 
 Commatarcha oresbia Diakonoff, 1989
 Commatarcha palaeosema Meyrick, 1935
 Commatarcha quaestrix (Meyrick, 1935) 
 Commatarcha vaga Diakonoff, 1989
 Coscinoptycha improbana Meyrick, 1881 
 Ctenarchis cramboides Dugdale, 1995
 Desiarchis hemisema Diakonoff, 1952
 Epicopistis pleurospila Turner, 1933
 Glaphyrarcha euthrepta Meyrick, 1938   
 Heterogymna anterastes Diakonoff, 1954
 Heterogymna cheesmanae Bradley, 1962
 Heterogymna chorospila Meyrick, 1922
 Heterogymna collegialis Meyrick, 1925
 Heterogymna comitialis Meyrick, 1925
 Heterogymna globula Diakonoff, 1973
 Heterogymna gyritis Meyrick, 1910
 Heterogymna heptanoma Meyrick, 1925
 Heterogymna melanococca Diakonoff, 1954
 Heterogymna melanocrypta Diakonoff, 1967
 Heterogymna metarsia Diakonoff, 1989
 Heterogymna ochrogramma Meyrick, 1913 
 =Heterogymna coloba Diakonoff, 1989
 =Heterogymna seriatopunctata Matsumura, 1931 
 =Heterogymna toxotes Diakonoff, 1989
 Heterogymna pardalota Meyrick, 1922
 Heterogymna parthenia Diakonoff, 1954
 Heterogymna polystigma Diakonoff, 1954
 Heterogymna stenygra Diakonoff, 1954
 Heterogymna xenochroma Diakonoff, 1954
 Heterogymna zacentra Meyrick, 1913
 Hystrichomorpha acanthina Diakonoff, 1954
 Meridarchis alta Diakonoff, 1967 
 Meridarchis anisopa Diakonoff, 1954
 Meridarchis bifracta Diakonoff, 1967
 Meridarchis bryodes Meyrick, 1907
 Meridarchis bryonephela Meyrick, 1938
 Meridarchis caementaria Meyrick, 1911
 Meridarchis capnographa Diakonoff, 1954
 Meridarchis celidophora Bradley, 1962
 Meridarchis chionochalca Diakonoff, 1954
 Meridarchis concinna Meyrick, 1913
 Meridarchis cosmia Diakonoff, 1954
 Meridarchis creagra Diakonoff, 1949
 Meridarchis crotalus Diakonoff, 1989
 Meridarchis cuphoxylon Diakonoff, 1954
 Meridarchis drachmophora Diakonoff, 1950
 Meridarchis ensifera Diakonoff, 1950
 Meridarchis episacta Meyrick, 1906
 Meridarchis erebolimnas Meyrick, 1938
 Meridarchis eremitis Meyrick, 1905 
 Meridarchis excisa Walsingham, 1900
 Meridarchis famulata Meyrick, 1913
 Meridarchis globifera Meyrick, 1938
 Meridarchis globosa Diakonoff, 1954
 Meridarchis goes Diakonoff, 1954
 Meridarchis heptaspila Meyrick, 1930
 Meridarchis isodina Diakonoff, 1989
 Meridarchis jumboa Kawabe, 1980
 Meridarchis longirostris Hampson, 1900 
 Meridarchis luteus Walsingham, 1897 
 Meridarchis melanantha Diakonoff, 1954
 Meridarchis melanopsacas Diakonoff, 1954
 Meridarchis merga Diakonoff, 1989
 Meridarchis mesosticha Bradley, 1965
 Meridarchis monopa Diakonoff, 1948
 Meridarchis niphoptila Meyrick, 1930
 Meridarchis octobola Meyrick, 1925
 Meridarchis oculosa Diakonoff, 1954
 Meridarchis oxydelta Diakonoff, 1967
 Meridarchis picroscopa Meyrick, 1930
 Meridarchis pentadrachma Diakonoff, 1954
 Meridarchis phaeodelta Meyrick, 1906
 Meridarchis pseudomantis Meyrick, 1920
 Meridarchis pusulosa Diakonoff, 1949
 Meridarchis reprobata Fletcher & Surat, 1920
 "Meridarchis reprobata" Meyrick, 1920
 Meridarchis scyrodes Meyrick, 1916
 Meridarchis scythophyes Diakonoff, 1967
 Meridarchis theriosema Meyrick, 1928
 Meridarchis trapeziella Zeller, 1867
 Meridarchis tristriga Diakonoff, 1952
 Meridarchis unitacta Diakonoff, 1970
 Meridarchis xerostola Diakonoff, 1989
 Mesodica aggerata Meyrick, 1910
 Mesodica dryas (Diakonoff, 1950) 
 Mesodica infuscata Diakonoff, 1949
 Metacosmesis aelinopa Diakonoff, 1982
 Metacosmesis barbaroglypha Diakonoff, 1949
 Metacosmesis illodis Diakonoff, 1967
 Metacosmesis laxeuta Meyrick, 1906
 Metrogenes deltocycla Meyrick, 1926
 Nosphidia paradoxa Diakonoff, 1982
 Paramorpha aquilana Meyrick, 1881
 Paramorpha aulata Meyrick, 1913
 Paramorpha cylindrica Meyrick, 1922
 Paramorpha eburneola Turner, 1926
 Paramorpha glandulata Meyrick, 1922
 Paramorpha hapalopis Meyrick, 1910
 Paramorpha marginata (Philpott, 1931)  
 =Paramorpha heptacentra Meyrick, 1931  
 Paramorpha injusta Meyrick, 1913
 Paramorpha perileuca Lower, 1908
 Paramorpha rhachias Meyrick, 1910
 Paramorpha semotheta Meyrick, 1910
 Paramorpha tenuistria Turner, 1947
 Peragrarchis emmilta Diakonoff, 1989
 Peragrarchis minima Bradley, 1962
 Peragrarchis pelograpta (Meyrick, 1929) 
 Peragrarchis rodea (Diakonoff, 1950) 
 Peragrarchis syncolleta (Meyrick, 1928) 
 Peritrichocera bipectinata Diakonoff, 1961
 Picrorrhyncha atribasis Diakonoff, 1950
 Picrorrhyncha pista Diakonoff, 1973
 Picrorrhyncha scaphula Meyrick, 1922
 Scopalostoma melanoparea Diakonoff, 1957
 Scopalostoma nigromaculella Guillermet, 2004
 Sosineura mimica (Lower, 1893) 
 Spartoneura xerocrastis Diakonoff, 1954
 Xyloides lamproxylon Diakonoff, 1954

Литература 
 Davis, D.R. (1968). A revision of the American moths of the family Carposinidae (Lepidoptera: Carposinoidea). Bulletin of the United States National Museum 289: 1–105.
 Diakonoff, A., (1989). Revision of the Palaearctic Carposinidae with description of a new genus and new species (Lepidoptera: Pyraloidea). Zoölogische Verhandelingen. 251: 1–155.
 Dugdale, J.S., Kristensen, N.P., Robinson, G.S. and Scoble, M.J. (1999) [1998]. The smaller microlepidoptera grade superfamilies, Ch.13., pp. 217–232 in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths and Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.

Семейства насекомых